Raschig-Verfahren bezeichnet folgende chemische Prozesse:
 Raschig-Hooker-Prozess zur Synthese von Phenol
 Raschig-Synthese zur Herstellung von Hydrazin
 Raschig-Prozess zur Herstellung von Hydroxylamin